Zimmermannsturm steht für
Zimmermannsturm (Hermannstadt) in Siebenbürgen
Zimmermannsturm (Speyer)